Il doppio del torneo di tennis Bank Austria Tennis Trophy 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Evgenij Kafel'nikov e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale Jiří Novák e David Rikl 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 David Adams /  Sandon Stolle (primo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (finale)

 Joshua Eagle /  Andrew Florent (quarti di finale)
 Donald Johnson /  Piet Norval (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 2000
ATP Tour 2000